Trinia dufourei är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Trinia dufourei ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dufourei